Khabar Agency est une société par actions à capital mixte (public-privé) kazakhe. Créée en 1995, elle opère dans le domaine des médias de masse et se divise en une agence de presse et deux chaînes de télévision : Khabar TV, diffusée sur le territoire national, et Kazakh TV, reprise par satellite à destination de la diaspora et des investisseurs étrangers. 

Comptant parmi les principales chaînes de télévision du pays (aux côtés de la principale chaîne publique Kazakhstan), Khabar TV est membre associé de l'UER depuis 2016, ce qui pourrait permettre au pays de participer au Concours Eurovision de la chanson.

Eurovision 
Khabar Agency a lancé Khabar TV en 1995 et est depuis 2016 membre associé de l'UER. Le Kazakhstan participe au concours Eurovision de la chanson junior avec Khabar TV depuis 2018, mais ne peut pas participer au concours Eurovision de la chanson celui-ci n'y ayant jamais été invité.

Articles connexes 
 Kazakhstan

Chaîne de télévision au Kazakhstan
Chaîne ou station de télévision fondée en 1992